François Marie Clément de La Roncière (1773-1854) est un général de l'Empire français
Émile François Guillaume Clément de La Roncière (1803-1874), son fils, est un officier et administrateur colonial français 
Camille Clément de La Roncière-Le Noury (1813-1881), demi-frère du précédent, est un amiral et homme politique français